Paradistomum är ett släkte av plattmaskar. Paradistomum ingår i familjen Dicrocoeliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Paradistomum